Rajch ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Rajch (* 1964), polnischer Radrennfahrer
 Hynek Rajch (* 1997), tschechischer Grasskiläufer

Siehe auch:
 Raich (Begriffsklärung)